Motociklistična Velika nagrada Japonske 1988 je bila prva dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 1988. Potekala je 27. marca 1988.

Razred 500 cm3

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1988
1988